Unione Patriottica è il nome di diversi partiti:
 Unione Patriottica – partito politico colombiano
 Unione Patriottica – partito politico liechtensteinese
 Unione Patriottica – ex partito politico estone
 Unione Patriottica del Kurdistan – partito politico iracheno
 Unione Patriottica Spagnola – ex partito politico spagnolo